Бой у Те́хумарди — одно из жесточайших сражений на острове Сааремаа, проходившее в ночь с 8-го по 9-е октября 1944 года и явившееся завершением первого этапа Моонзундской десантной операции.

Ход боевых действий 
В ночном бою у деревни Техумарди столкнулись 2-й батальон 67-го потсдамского гренадерского полка (360 человек) и отряды 307-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 249-й Эстонской стрелковой дивизии (всего 670 человек).

Потери сторон 
Общие потери сторон составили около 500 человек, в число которых входили старшие офицеры во главе с командиром 307-го отдельного противотанкового дивизиона майором В. Миллером.

Увековечение памяти погибших в сражении 
В 1967 году в память о погибших советских воинах на месте сражения был открыт мечеобразный монумент защитникам и освободителям острова Сааремаа, сделанный из бетона и доломита (авторы Р. Кульд, А. Мурдмаа, М. Варик).

Литература 
 А. И. Куурме. Мы помним Техумарди. Таллин: Ээсти раамат, 1979

Примечания

См. также 
 Моонзундская операция (1944)
 Мемориал защитникам и освободителям острова Сааремаа

Ссылки 
 Мы вернулись к тебе, Моонзунд! Молодёжь Эстонии, 6 мая 2005 года

Моонзундская операция (1944)
Сражения по алфавиту
Сражения Германии
1944
Сражения в Великой Отечественной войне
Конфликты 1944 года
Октябрь 1944 года